Spencer Branch ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Spencer Branch (Indiana), Fluss in Indiana
 Spencer Branch (Kentucky), Fluss in Kentucky
 Spencer Branch (Missouri), Fluss in Missouri
 Spencer Branch (North Carolina), Fluss in North Carolina
 Spencer Branch (South Carolina), Fluss in South Carolina